Thomas Watson puede referirse a los siguientes hombres:

 Thomas A. Watson (1854-1934), inventor estadounidense.
 Thomas E. Watson (1856-1922), político y abogado estadounidense.
 Thomas John Watson (1874-1956), fundador de la empresa de informática IBM.
 Thomas J. Watson, Jr., hijo del anterior, y presidente de IBM.

Además, Tom Watson puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 Tom Watson (1859-1915), entrenador de fútbol inglés.
 Tom Watson (n.1949), golfista estadounidense.